Où Veux-Tu Qu'Je R'garde? — це дебютний альбом гурту «Noir Désir», випущений 1987 року лейблом Barclay.

Композиції

 Où Veux-Tu Qu'Je R'garde (4:35)
 Toujours être ailleurs (4:25)
 La Rage (3:10)
 Pyromane (4:15)
 Danse Sur Le Feu Maria (3:50)
 Lola (5:05)

Персоналії

 Бас-гітара, бек-вокал — Фредерік Відален
 Барабани, бек-вокал — Деніс Барт
 Гітара, бек-вокал — Серж Тіссо-Ґе 
 Музика — Noir Désir 
 Вокал, гітара, лірика — Бертран Канта

Альбоми Noir Désir